Королько — українське прізвище. Відомі носії:

 Королько Валентин Григорович — український вчений, доктор філософських наук, професор.
 Королько Микола Петрович (1988—2014) — український військовик, боєць батальйону територіальної оборони.

Українські прізвища